Mjölby kan syfta på:

Mjölby kommun –  en kommun i Östergötlands län
Mjölby – en tätort och centralort i Mjölby kommun
Mjölby socken – en socken i Östergötland
Mjölby landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1919
Mjölby municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Mjölby landskommun 1899–1920
Mjölby stad – en tidigare kommun i Östergötlands län 1920–1970
Mjölby församling – en församling i Linköpings stift
Mjölby kyrka – kyrkobyggnad i Mjölby
Mjölby distrikt – ett distrikt i Mjölby kommun och Östergötlands län 2016–
Mjölby fögderi – ett fögderi 1918–1991
Mjölby tingsrätt – en tingsrätt 1971–2002
Mjölby AIF – en idrottsförening
Mjölby Hockey – en ishockeyklubb
Mjölby–Hästholmens Järnväg – järnväg

Se även
Mjällby